Oleinikow (russisch ) bzw. weiblich Oleinikowa (russisch ) ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Iwanowitsch Oleinikow (1898–1990), sowjetisch-russischer Generalmajor 
 Igor Juljewitsch Oleinikow (* 1953), russischer Illustrator
 Iwan Antonowitsch Oleinikow (* 1998), russischer Fußballspieler
 Jelena Anatoljewna Oleinikowa (* 1976), russische Dreispringerin
 Nikolai Makarowitsch Oleinikow (1898–1937), russischer Schriftsteller